Ligonier kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ligonier (Indiana)
Ligonier (Pennsylvania)